Octocorallia (известни също като Alcyonaria) е подклас на коралите (Anthozoa) състоящ се от около 3000 вида водни прикрепени организми, образуващи колониални полипи с 8-кратна симетрия. Той включва сини корали, меки корали, морски пера и Gorgonia в рамките на три разреда: Alcyonacea, Helioporacea и Pennatulacea. Тези организми имат вътрешен скелет, секретиран от мезоглеята, а полипите са с осем пипала. Като всички мешести и тези организми имат сложен жизнен цикъл, включващ и свободно (неприкрепена) фаза, когато те се считат за планктон, а по-късно и характерната прикрепена фаза.

Филогения 
Octocorallia се счита за монофилетична група, което означава, че всички съдържащи се видове са произлезли от общ прародител, но отношенията между клоновете не са добре изучени. Морските пера (Pennatulacea) и сините корали, (Helioporacea) продължават да бъдат отделни разреди, като има предвид, че настоящия Alcyonacea исторически представлява четири разреда: Alcyonacea, Gorgonacea, Stolonifera и Telestacea.

Настоящата филогенеза е показано по-долу, където Calcaxonia и Holaxonia са групи на Gorgonia, а останалите четири разреда на Alcyonacea се отличават само за удобство.

Източници 

Корали